Cuesta oder de la Cuesta ist der Familienname folgender Personen:

 Belén Cuesta (* 1984), spanische Schauspielerin
 Bernardo Cuesta (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Carlos Cuesta (* 1999), kolumbianischer Fußballspieler
 Diego Cuesta Silva (* 1963), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Gregorio García de la Cuesta (1741–1811), spanischer Generalkapitän
 Íñigo Cuesta (* 1969), spanischer Radrennfahrer
 Inma Cuesta (* 1980), spanische Schauspielerin
 Javier García Cuesta (* 1947), spanischer Handballspieler und -trainer
 Jorge Cuesta (1903–1942), mexikanischer Essayist und Lyriker
 Juan Manuel Cuesta (* 2002), kolumbianischer Fußballspieler
 Julián Cuesta (* 1991), spanischer Fußballtorwart
 Luisa Cuesta (1920–2018), uruguayische Menschenrechtsaktivistin
 Manuel Sánchez Cuesta (* 1942), spanischer Philosoph, Ethiker und Humanist
 Mari Carmen Cuesta (1922–2010), spanische Widerstandskämpferin
 Micaela Rodríguez Cuesta (1935–1991), spanische Schauspielerin und Sängerin, bekannt als Mikaela (Schauspielerin)
 Michael Cuesta (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Miguel García Cuesta (1803–1873), spanischer Bischof und Kardinal
 Miguel Pérez Cuesta (* 1986), spanischer Fußballspieler, siehe Michu (Fußballspieler)
 Pablo González Cuesta (Pablo Gonz; * 1968), spanischer Schriftsteller
 Paul de la Cuesta (* 1988), spanischer Skirennläufer
 Pedro José Cuesta (* 1983), spanischer Leichtathlet
 Víctor Cuesta (* 1988), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Questa